Holopainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1974), homme politique finlandais
 (né en 2001), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1972), musicien et compositeur finlandais
 (née en 1976), femme politique finlandaise
 (1892-1954), joueur finlandais de football
 (née en 1981), femme politique finlandaise
 (né en 1982), joueur finlandais de football
Tuomas Holopainen (né en 1976), claviériste et compositeur finlandais
 (1921-2006), joueur finlandais de hockey sur gazon

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois